Drews är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Drews
 Berta Drews
 Paul Drews

Se även 
 Drewes
 Drewsen

Tyska efternamn